Cielecki – polskie nazwisko.

 Artur Karol Cielecki-Zaremba (1850–1930) – polski właściciel dóbr, polityk, działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji VII, VIII, IX i X kadencji
Mieczysław Cielecki (1925–2017) – polski ekonomista, dyplomata
 Włodzimierz Cielecki-Zaremba (1829 albo 1831–1882) – ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861–1865) oraz do Rady Państwa I kadencji

Przypisy 

Polskie nazwiska